Sehmisch ist der Familienname folgender Personen:

André Sehmisch (* 1964), deutscher Biathlet
Elke Sehmisch (* 1955), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
Semisch
Sämisch